Bahnhof Forsthaus steht für folgende Betriebsstellen:

 Haltepunkt Forsthaus an der Bahnstrecke Duisburg-Ruhrort–Mönchengladbach, siehe Forstwald (Krefeld)
 Abzw Forsthaus (Frankfurt) an der Mainbahn